Björnflagga kan syfta på:

Björnflaggan – en benämning på Kaliforniens flagga
Björnflagga (gay) – symbol för björnbrödraskapet inom gayrörelsen
Björnflagga (finans) – mönster som förekommer i priskurvor på finansiella marknader